

Patronyme 

 Charles Bachman (1924-2017), informaticien américain.
 John Bachman (1790-1874), pasteur et naturaliste américain.
 Randy Bachman (1943-), musicien canadien.
 Richard Bachman (1987-), joueur de hockey sur glace américain.
 Robbie Bachman (1953-2023), batteur canadien (Bachman-Turner Overdrive).
 Tal Bachman (1970-), musicien canadien fils de Randy Bachman.

Pseudonyme 

 Richard Bachman (1947-), pseudonyme de Stephen King.
Patronyme germanique
Patronyme allemand